Alesia puede referirse a:

Francia
Alesia (ciudad), una antigua ciudad de la Galia.
Batalla de Alesia.
Estación de Alésia, una estación en el metro de París.
Rue d'Alésia, París.
El barrio Alésia, un distrito oficioso de París en su mayor parte abarca Petit-Montrouge.

Estados Unidos
Alesia (Maryland), una comunidad no incorporado.
Alesia (Broussard, Luisiana), incluida en el Registro Nacional de lugares históricos en Luisiana, EE. UU.